Das Brisbane International 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Brisbane.
Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 28. Dezember 2012 bis zum 5. Januar 2013 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Kaia Kanepi und im Doppel die Paarung Nuria Llagostera Vives und Arantxa Parra Santonja.

Siegerin im Einzel wurde Serena Williams mit einem klaren 6:2, 6:1 über die ungesetzte Russin Anastassija Pawljutschenkowa. Williams feierte damit zum Jahresauftakt den insgesamt 47. Titelgewinn ihrer Karriere. Das Doppel gewann die Paarung Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza gegen Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke mit 4:6, 6:4, [10:7].

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Brisbane International 2013 fand vom 28. bis zum 30. Dezember 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Brisbane